Okręty US Navy o nazwie USS  "Glacier":
 Pierwszy , został zwodowany jako SS "Port Chalmers". Wszedł do służby w 1898 pod nazwą "Delmonico", przemianowany w tym samym roku na "Glacier", sprzedany w 1922.
 Drugi  był lotniskowcem eskortowym typu Prince William. Zwodowany w 1942, przekazany Royal Navy w 1943, służył jako HMS "Atheling". Skreślony w 1947.
 Trzeci  był okrętem transportowym typu Alamosa. Zwodowany w 1944, skreślony w 1946.
 Czwarty , później (WAGB 4) – unikatowy lodołamacz, zwodowany w 1954, skreślony w 1966.

Glacier